Székesfehérvár beschreibt:

die ungarische Stadt, siehe Székesfehérvár
die frühere Verwaltungseinheit in Ungarn, siehe Kleingebiet Székesfehérvár
den heutigen Kreis in Ungarn, siehe Kreis Székesfehérvár